Van Williams (1934–2016) – amerykański aktor telewizyjny i filmowy
 Van Williams (ur. 1966) – amerykański muzyk, były perkusista Nevermore